Can-Am steht für:
 Canadian-American Challenge Cup, eine ehemalige nordamerikanische Sportwagen-Rennserie
 eine Marke der Firma Bombardier Recreational Products 
 Can-Am Spyder
 Can-Am Off-Road
 Can-Am Cup, frühere Bezeichnung des Alpinen Nor-Am Cup
 Can-Am Duel, Qualifikationsrennen zum Daytona 500

Siehe auch:
 Canam

Abkürzung